A Martín Rivas elnevezés az alábbi kategóriákban található meg:

Személynevek
 Martín Rivas (1977–) uruguayi labdarúgó
 Martín Rivas (1985–) spanyol színész

Irodalom
 Martín Rivas, Alberto Blest Gana chilei novellaíró műve